К2 или К-2 — многозначные термины:

 К2
 К2 — гора в Пакистане, высота составляет 8611 метров над уровнем моря.
 К2 — украинский телеканал.
 Tatra K2 — сочлененный трамвайный вагон производства CKD.
 Daewoo K2 — южнокорейский автомат, созданный компанией Daewoo.
 K2 Чёрная Пантера — основной боевой танк Южной Кореи
 K2 — итальянский телеканал
 K2 Sports — американская компания, производящая спортивный инвентарь.
 К2 — кинофильм.
 К-2
 К-2 — крейсерская советская подводная лодка периода Второй мировой войны.
 К-2 — советский пассажирский самолёт, разработанный Константином Калининым в 1920-х годах.
 К-2 — беспилотный летательный аппарат.
 К-2 — армянский пистолет, созданный компанией ОАО "НПО "Гарни-лер".
 Государственная резиденция К-2 — резиденция для приема высокопоставленных гостей в Санкт-Петербурге.

Примечания